Andrzej z Ossolina (XIV wiek)
 Andrzej Ossoliński (XVI wiek)
 Andrzej Ossoliński (zm. 1616)

Zobacz też